Hälletjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hälletjärnen (Naverstads socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun, 
Hälletjärnet, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun,  (10,5 ha)
Hälletjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,

Se även
Hälltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn